Онслоу има више значења:
 Округ Онслоу (Северна Каролина)
 Онслоу (Ајова)